Namgyal () est un mot et un nom personnel tibétain qui signifie « victorieux », « victoire complète » ou « conquérant ».

Ce terme est proche de  (également donné au monastère de Namgyal), nom tibétain d'une divinité de longue vie et Yidam féminine du type des  (tantra de l'action, dans les tantras externes). 

Il peut correspondre à :
 La dynastie Namgyal est une dynastie du Sikkim, ancien royaume, rattaché à l'Inde en 1975 : 
 Tensung Namgyal (1644-1700).
 Chakdor Namgyal (1686-1717).
 Certains rois du Bhoutan :
 Shabdrung Ngawang Namgyal (1594 – 1651), fondateur du Bhoutan.
 Tashi Namgyal, roi en (1792 – 1799) puis (1803 – 1805)
 Druk Namgyal, roi en (1799 – 1803)
 Dorji Namgyal, roi en (1831 – 1832)
 Phuntsho Namgyal, roi en (1861 – 1864)
 Jigme Namgyal (1825 – 1881), roi en (1870 – 1873), (1870 – 1873), puis juillet (1880 – 1881)
 Kitsep Dorji Namgyal, roi en (1873 – 1877), puis (1878 – 1879)
 Plus d'une vingtaine de raja et maharaja du Ladakh sous la dynastie Namgyal du Ladakh (voir l'article pour la liste)
 Namgyal Lhamo, chanteuse néerlandaise d'origine tibétaine.
 Acho Namgyal (1894 - 1942) un musicien tibétain aveugle.
 Phurbu T. Namgyal, un musicien tibétain.
 Le monastère de Namgyal est un monastère fondé par le  dalaï-lama à Lhassa, refondé en Inde après l'exil du  dalaï-lama.
 L'Institut Namgyal de tibétologie, créé en 1958 au Sikkim, État du Nord de l'Inde.
 
 Chime Namgyal (1941-2022), un résistant et un homme politique tibétain. 

Prénom tibétain